Aloi ist

 eine Stadt in Uganda, siehe Aloi (Uganda)

Aloi ist der Familienname folgender Personen:

 Aloi de Montbrai (wirksam 14. Jahrhundert, auch Meister Aloi), katalanischer Bildhauer
 Benedetto Aloi (* 1935), US-amerikanischer Mobster der Colombo-Familie von New York City und Bruder von Vincenzo Aloi
 Vincenzo Aloi  (* 1923), US-amerikanischer Mobster, Oberhaupt der Colombo-Familie

Siehe auch:
 Alloy
 Aleu